Saeco (bedrijf), een Italiaanse fabrikant van koffiezetapparaten; sponsor van
Saeco (wielerploeg)